Papúa Occidental puede referirse a:

 Nueva Guinea Occidental, como referencia política a la mitad oeste de la isla de Nueva Guinea, conocida anteriormente como Nueva Guinea Neerlandesa e incorporada al Indonesia tras la Segunda Guerra Mundial. La superficie de este territorio es de 420 540 km² y la ciudad principal es Jayapura.

 Provincia de Papúa Occidental, como referencia política a la provincia indonesia creada a partir de una escisión de la provincia de Papúa. La superficie de este territorio es de 140 375 km² y la ciudad principal es Manokwari.

 República de Papúa Occidental, estado propuesto por movimientos independentistas de la parte indonesia de la isla de Nueva Guinea, que supone la mitad de la isla.

Nueva Guinea Occidental